Andreu Basolí i Rabasa – pilota motociclistico spagnolo
 Antonio Basoli – pittore e incisore italiano esponente del neoclassicismo bolognese
 Francesco Basoli – incisore italiano
 Lorenzo Basoli – vescovo italiano
 Luigi Basoli – pittore italiano
 Lurdes R. Basolí – fotografa spagnola

Pagine correlate 
 Basolo (disambigua)